«Гроздь» — российская компания-ретейлер и одноимённая сеть продовольственных магазинов (большая часть из них имеют формат «магазин у дома»). По состоянию на 6 марта 2015 года сеть «Гроздь» насчитывала около 240 магазинов в формате «магазин у дома», а также в формате универсама (20 магазинов) и супермаркета (2 магазина) расположенных в 25 городах Саратовской области и Поволжье. Головная компания сети — ООО «Центр реструктуризации». Штаб-квартира — в городе Саратове. Ежедневный покупательский трафик по информации самого ретейлера составляет около 200 тыс. покупателей.

История 

1995 год — создана компания оптовой торговли «Гроздь — Самолет».

2001 год — основана сеть розничных продовольственных магазинов ООО «Гроздь».

2002 год — создано ООО «Центр реструктуризации», в настоящее время являющаяся головной компанией сети.

2001—2006 года — сеть магазинов была расширена до 70: из них — 43 в Саратове, 17 — в Балаково, 10 — в Энгельсе.

2015 год — компания насчитывает около 250 магазинов, из которых 5 супермаркетов, 50 универсамов.

Собственные торговые марки 
 «Вкус жизни»
 "Komfort"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт торговой сети

Торговые сети России
Компании Саратова
Сети продовольственных магазинов